Верье́р (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Входит в состав кантона Сен-Бозели. Округ коммуны — Мийо.

Код INSEE коммуны — 12291.

Коммуна расположена приблизительно в 520 км к югу от Парижа, в 150 км северо-восточнее Тулузы, в 45 км к юго-востоку от Родеза.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 393 человека.

Экономика 
В 2007 году среди 216 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 164 были экономически активными, 52 — неактивными (показатель активности — 75,9 %, в 1999 году было 71,1 %). Из 164 активных работали 158 человек (84 мужчины и 74 женщины), безработных было 6 (3 мужчин и 3 женщины). Среди 52 неактивных 18 человек были учениками или студентами, 17 — пенсионерами, 17 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон